El término Joan Llaneras se puede referir a:

Joan Llaneras, ciclista español;
Joan Llaneras, actor español.